La saison 1981-1982 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Tableau

Effectif de l'équipe championne 
Voici l'effectif des Rangers de Kitchener ayant remporté la coupe J.-Ross-Robertson en 1982 :
 Entraîneur / directeur-général : Joe Crozier.
 Joueurs : Brian Bellows, Darryl Boudreau, Kevin Casey, Scott Clements, Louis
Crawford, Mike Eagles, Mike Hough, Jeff Larmer, James Locke, Joel
Levesque, Allan MacInnis, Grant Martin, Mario Michieli, Mike Moher,
Dave Nicholls, Jim Quinn, Jim Ralph, Robert Savard, Brad Schnurr,
Dave Shaw, Scott Stevens, John Tucker, Wendell Young.

Trophées LHO

Liens externes 
 Site officiel de la LHO
 Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1981
Hockey sur glace en 1982
Saison de la LHO